Tesarz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tesarz (1932–2018), deutscher Handballmanager
 Jan Tesarz (* 1935), polnischer Schauspieler
 Jonas Tesarz (* 1979), deutscher Arzt, Facharzt für Innere Medizin und Hochschullehrer